Пиједра Пинтада има више значења:

 Пиједра Пинтада (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Пинтада (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Пинтада (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику